KS poate fi:
 Coreea de Sud, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Kansas, codul poștal al acestui stat SUA
 KS, Klubi Sportiv, denumire în limba albaneză pentru „Club sportiv”, care precede numele multor echipe de fotbal din Albania (ex.: KS Teuta)